Primero de Mayo (qui signifie  mai en espagnol) peut désigner :

 Baie Primero de Mayo, baie située à Port Foster, sur l'Île de la Déception ;
 Département de Primero de Mayo, une des 25 subdivisions argentines de la province du Chaco ;
 Primero de Mayo, localité argentine située dans le département d'Uruguay et dans la province d'Entre Ríos.